Oldřichov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Oldřichov v Hájích (Buschullersdorf), Gemeinde im Okres Liberec
 Oldřichov na Moravě (Ullrichsdorf), Gemeinde im Okres Přerov
 Oldřichov u Mladé Vožice (Ullershof), Gemeinde im Okres Tábor
 Oldřichov na Hranicích (Ullersdorf), Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec
 Oldřichov nad Ploučnicí (Ulgersdorf), Ortsteil von Františkov nad Ploučnicí, Okres Děčín
 Oldřichov u Duchcova  (Ullersdorf), Ortsteil von Jeníkov u Duchcova, Okres Teplice
 Oldřichov u Lipové (Ulrichsgrün), Ortsteil von Lipová u Chebu, Okres Cheb
 Oldřichov (Nejdek) (Ullersloh), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary
 Oldřichov u Písku (Ullershof), Ortsteil von Dobev, Okres Písek
 Oldřichov u Tachova (Ullersreith), Ortsteil von Tachov, Okres Tachov

 Dolní Oldřichov (Niederullgersdorf), Ortsteil von Děčín (Děčín VIII), Okres Děčín
 Horní Oldřichov (Oberullgersdorf), Ortsteil von Děčín (Děčín XXI), Okres Děčín
 Nový Oldřichov (Neu Ullrichsthal), Gemeinde im Okres Česká Lípa